Dependens (Neutrum; Betonung auf der zweiten Silbe) steht für:

 abhängiger Teil eines zusammengesetzten Ausdrucks, siehe Kopf (Grammatik) #Allgemeine Definition
 Synonym zu Rektum, abhängiger Teil in einer Rektionsbeziehung, siehe Rektion

Siehe auch:
 Dependenz